Jest to lista postaci telewizyjnych WWE Raw, które jest programem telewizyjnym o tematyce wrestlingowej nadawanym na USA Network i produkowanym przez federację WWE. Do postaci telewizyjnych zalicza się samych w sobie wrestlerów, konferansjerów, komentatorów i pojawiających się korporacyjnych postaci.

Postacie korporacyjne

Komentatorzy

Konferansjerzy

Powracające segmenty gali

Zobacz też 
 Lista postaci telewizyjnych WWE SmackDown
 Lista specjalnych odcinków WWE Raw
 Lista obecnych mistrzów w WWE

Uwagi

Przypisy 

WWE Raw
Postacie telewizyjne WWE Raw